Гипотензи́я; Гипотония ( — «над, выше» +  — «натяжение; тон») — снижение артериального давления на менее чем 20 % процентов.

 Артериальная гипотензия
 Внутрибрюшная гипотензия
 Венозная гипотензия
 Лёгочная гипотензия
 Внутричерепная гипотензия